Рудник-над-Санем:

 Рудник-над-Санем — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Нисковский повят. 
 Рудник-над-Санем — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Нисковский повят, Подкарпатское воеводство.